České příjmení Dorůžka nese více různých osobností

 Lubomír Dorůžka (1924–2013) – český hudební publicista, novinář, překladatel a jazzový hudebník, otec Petra a dědeček Davida
 Petr Dorůžka – český hudební publicista, syn Lubomíra a otec Davida
 David Dorůžka (* 1980) – český jazzový hudebník, vnuk Lubomíra a syn Petra